Арнтц, Арнц ():

 Арнц, Герд (1900—1988) — немецкий художник-модернист и график.
  — бельгийский юрист, профессор.

См. также 
 Арнс

Примечания